Tomatsu ist der Familienname folgender Personen:
 Atsunori Tomatsu (* 1952), japanischer Kriminalschriftsteller
 Haruka Tomatsu (* 1990), japanische Synchronsprecherin und Sängerin
 Hidenori Tomatsu (* 1941), japanischer Verfassungsrechtler
 Tomatsu Magotarō (1847–1926), japanischer Generalleutnant und Mitglied des Herrenhauses

Tōmatsu ist der Familienname folgender Personen:
 Shōmei Tōmatsu (1930–2012), japanischer Fotograf